Кетеліна Крістя і Ірина Селютіна були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не захищати титул, оскільки того самого тижня брали участь у турнірі в Берліні.

Татьяна Гарбін і Жанетта Гусарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ірода Туляганова і Ганна Запорожанова з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Warsaw Cup by Heros, парний розряд